Velika nagrada zahodnih ZDA 1978 je bila četrta dirka Svetovnega prvenstva Formule 1 v sezoni 1978. Odvijala se je 2. aprila 1978.

Dirka 

|-
! 1
| 11
|  Carlos Reutemann
| Ferrari
| 80
| 1:52:01,301
| 1
| 9
|-
! 2
| 5
|  Mario Andretti
| Lotus-Ford
| 80
| + 11,061 s
| 4
| 6
|-
! 3
| 4
|  Patrick Depailler
| Tyrrell-Ford
| 80
| + 28,951 s
| 12
| 4
|-
! 4
| 6
|  Ronnie Peterson
| Lotus-Ford
| 80
| + 45,603 s
| 6
| 3
|-
! 5
| 26
|  Jacques Laffite
| Ligier-Matra
| 80
| + 1:22,884
| 14
| 2
|-
! 6
| 35
|  Riccardo Patrese
| Arrows-Ford
| 79
| +1 krog
| 9
| 1
|-
! 7
| 27
|  Alan Jones
| Williams-Ford
| 79
| +1 krog
| 8
| 
|-
! 8
| 14
|  Emerson Fittipaldi
| Fittipaldi-Ford
| 79
| +1 krog
| 15
| 
|-
! 9
| 36
|  Rolf Stommelen
| Arrows-Ford
| 79
| +1 krog
| 18
| 
|-
! 10
| 17
|  Clay Regazzoni
| Shadow-Ford
| 79
| +1 krog
| 20
| 
|-
! 11
| 10
|  Jean-Pierre Jarier
| ATS-Ford
| 75
| +5 krogov
| 19
| 
|-
! 12
| 8
|  Patrick Tambay
| McLaren-Ford
| 74
| Trčenje
| 11
| 
|-
! Ods
| 20
|  Jody Scheckter
| Wolf-Ford
| 59
| Trčenje
| 10
| 
|-
! Ods
| 19
|  Vittorio Brambilla
| Surtees-Ford
| 50
| Prenos
| 17
| 
|-
! Ods
| 15
|  Jean-Pierre Jabouille
| Renault
| 43
| Turbo
| 13
| 
|-
! Ods
| 12
|  Gilles Villeneuve
| Ferrari
| 38
| Trčenje
| 2
| 
|-
! Ods
| 1
|  Niki Lauda
| Brabham-Alfa Romeo
| 27
| Vžig
| 3
| 
|-
! Ods
| 3
|  Didier Pironi
| Tyrrell-Ford
| 25
| Menjalnik
| 22
| 
|-
! Ods
| 37
|  Arturo Merzario
| Merzario-Ford
| 17
| Menjalnik
| 21
| 
|-
! Ods
| 9
|  Jochen Mass
| ATS-Ford
| 11
| Zavore
| 16
| 
|-
! Ods
| 2
|  John Watson
| Brabham-Alfa Romeo
| 9
| Menjalnik
| 5
| 
|-
! Ods
| 7
|  James Hunt
| McLaren-Ford
| 5
| Trčenje
| 7
| 
|-
! DNS
| 18
|  Rupert Keegan
| Surtees-Ford
| 
| Trčenje
| 
| 
|-
! DNS
| 16
|  Hans Joachim Stuck
| Shadow-Ford
| 
| Trčenje
| 
| 
|-
! DNQ
| 30
|  Brett Lunger
| McLaren-Ford
| 
| 
| 
| 
|-
! DNQ
| 23
|  Lamberto Leoni
| Ensign-Ford
| 
| 
| 
| 
|-
! DNPQ
| 32
|  Keke Rosberg
| Theodore-Ford
| 
| 
| 
| 
|-
! DNPQ
| 25
|  Hector Rebaque
| Lotus-Ford
| 
| 
| 
| 
|-
! DNPQ
| 39
|  Danny Ongais
| Shadow-Ford
| 
| 
| 
| 
|-
! DNPQ
| 24
|  Derek Daly
| Hesketh-Ford
| 
| 
| 
| 
|}

Opombe 
 Vodilni: Gilles Villeneuve (1-38); Carlos Reutemann (39-80).

Formula 1 sezona 1978
1978